Deux navires de l'United States Navy ont porté le nom de USS Raleigh :
 , une frégate lancée en 1766 qui a été capturée par la Royal Navy ;
 , un croiseur léger lancé en 1922 qui a notamment participé à la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 

Raleigh